Brennicke ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Brennicke (1953–2017), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Helmut Brennicke (1918–2005), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Michael Brennicke (1949–2019), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Nadeshda Brennicke (* 1973), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Thomas Brennicke (1946–2007), deutscher Rundfunkmoderator

Siehe auch:

 Brennecke